Get Away – singolo di Bobby Brown del 1993, dall'album Bobby
Get Away – album dei The Chocolate Watchband del 2000
Get Away – singolo dei Mobb Deep del 2002, dall'album Infamy
Get Away – singolo di Mitchel Musso del 2010
Get Away – singolo dei Chvrches del 2014